Tadeusz Antoni Kisielewski (1950–2018) – polski politolog autor książek o tematyce historycznej
 Walenty Tadeusz Kisielewski (1939–2012) – polski historyk